En ornithologie, l'appellation Tisserin à front noir peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Ploceidae :
 Ploceus vitellinus, dont le nom normalisé CINFO est Tisserin vitellin ;
 Ploceus velatus, dont le nom normalisé CINFO est Tisserin à tête rousse.

Nom d'oiseau ambigu